Ел Тепевахито има више значења:

 Ел Тепевахито (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепевахито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику